Die Football League Second Division 1912/13 war die 21. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 2. September 1912 und endete am 26. April 1913.

Zweitligameister wurde Preston North End und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Burnley in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1913/14 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Notts County und Woolwich Arsenal die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen musste keiner und der FC Glossop, Stockport County sowie der FC Blackpool erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1913/14 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players' Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1912-13 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1912/13
1912